Talismã — espécie de amuleto; objeto ao qual se atribuem poderes mágicos de realizar desejos
Ou ainda:
Amuleto
Talismã (álbum) — álbum de Maria Bethânia de 1980
The Talisman — romance de Stephen King publicado em 1983
Renault Talisman

Localidades

Talismã (Tocantins)
Talismã (Uberlândia)

Desambiguação